ALSA est un sigle qui peut désigner :
 Advanced Linux Sound Architecture, un composant du noyau Linux, destiné à remplacer OSS pour le support des cartes son.Alsa''' peut désigner :
 Alsa, une marque de levure servant à faire des desserts ;
 Alsa, une société de transport espagnole.

es:ALSA